AUT:
 AUT — Alpha-3 код по ISO 3166 Австрии 
 Автоморфизм модели — изоморфизм, отображающий модель на себя.

Примечания